Gasslången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gasslången (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (18,9 ha)
Gasslången (Bälinge socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun och Vårgårda kommun,  (31,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn